Lotharingen

Personen 
 Alys Lorraine (1885-1956), Amerikaans operazangeres
 Louise Lorraine (1904-1981), Amerikaanse actrice

Zaken 
 Lorraine (Kansas), plaats in de Verenigde Staten
 Lorraine (Quebec), plaats in Canada
 Lorraine (slagschip), een Frans slagschip uit de Tweede Wereldoorlog
 Lorraine (schip, 1916)
 Lorraine-Dietrich, Franse fabrikant van autos en rollend materieel
 Station Lorraine TGV, Frans spoorwegstation

Zie ook 
 La Lorraine